Toponímia:
 Saint-Sixte (Loira), un municipi en el departament de Loira.
 Sant Sixt (en francès Saint-Sixte), un municipi en el departament de Òlt i Garona.